Влади́мир Шапи́ро:
 Шапиро, Владимир Григорьевич (литературный псевдоним Владимир Кашаев; 1940—1991) — русский советский писатель-сатирик, поэт-песенник.
 Шапиро, Владимир Давидович (род. 1937) — российский социолог культуры.
 Шапиро, Владимир Михайлович (1948—2021) — художественный руководитель Академического русского драматического театра Узбекистана.